Detta är en lista över 1994 års förstaplaceringar på Billboardlistan Hot 100.

Listhistorik

Källor

1994 i USA
1994
Musikåret 1994